Obsolete se rapporte à :
 Un objet obsolète est un objet atteint d'obsolescence (être dépassée)

En musique :

 , album de Dashiell Hedayat sorti en  ;
 , album de  sorti le .